Lorca, város Spanyolország délkeleti részén
Lorca, Federico García Lorca spanyol költő, festő, zeneszerző "rövidített" családneve